Air Italy peut désigner :
 Air Italy, une compagnie aérienne qui a existé entre 2005 et 2018, rachetée par Meridiana en 2010 ;
 Air Italy, le nouveau nom de Meridiana depuis .